FRB est un sigle qui peut signifier :
 Fondation pour la recherche pour la biodiversité ;
 Fédération romande de baseball ;
 Fédération régionaliste de Bretagne ;
 Fédération de Russie de basket-ball ;
 Fast radio burst (en français, sursaut radio rapide).